Tschanz est un nom de famille porté par :
 Christian Tschanz (1977-), auteur-compositeur-interprète et chanteur suisse ;
 Oliver Tschanz (1975-), joueur suisse de hockey sur glace ;
 Charlotte Tschanz (1933-), archère suisse.